Piñera ist der Familienname folgender Personen:
 Bernardino Piñera Carvallo (1915–2020), chilenischer Geistlicher, Erzbischof von La Serena
 Diego Piñera (* 1981), uruguayischer Jazzmusiker
 José Piñera (* 1948), chilenischer Ökonom und Minister unter Pinochet
 Miguel Piñera (* 1954), chilenischer Musiker
 Sebastián Piñera (* 1949), chilenischer Unternehmer und konservativer Politiker, Staatspräsident von Chile
 Virgilio Piñera (1912–1979), kubanischer Schriftsteller

Piñera steht für:
 eine Ortschaft in Uruguay, siehe Piñera (Uruguay)